Шкуропатов — хутор в Алексеевском районе Белгородской области, входит в состав Матрёногезовского сельского поселения.

Описание 
Расположен в 19 км к юго-востоку от райцентра Алексеевка.

Улицы и переулки

История 
Упоминается в Памятной книжке Воронежской губернии за 1887 год как «хуторъ Шкуропатовъ» Луценковской волости Бирюченского уезда. Число жителей обоего пола — 401, число дворов — 53.

Примечания

Литература 
 Осыков Б. И. Села белгородские. Энциклопедическое издание/Белгород: Константа 2012.
 Кряженков А. Н. Вся алексеевская земля: энциклопедический словарь / науч. ред. А. Н. Акиньшин (Воронеж). — Белгород: Константа, 2015. — 451 с., ил.

Населённые пункты Алексеевского района (Белгородская область)